Ферне-Вольтер:

 Ферне-Вольтер — місто і комуна у Франції, у департаменті Ен.
  Ферне-Вольтер — кантон у Франції, знаходиться в регіоні Рона — Альпи, департамент Ен.